Тип «Аудас» () — серия испанских лёгких эсминцев, позднее переклассифицированных во фрегаты. Были созданы на основе французских миноносцев / лёгких эсминцев «Ле Фьер», спроектированных ещё до Второй мировой войны и изначально отличались от своих современников отсутствием противолодочного вооружения. Всего с 1945 по 1965 год на верфях фирмы «Басан» было построено девять кораблей этого типа. По первоначальному проекту были достроены только первые четыре из них, но и они в 1959—1963 были переоборудованы в скоростные фрегаты ПЛО, а остальные пять были сразу завершены как фрегаты. За исключением «Арьете», разбившегося о берег в 1966 году, большинство эсминцев типа «Аудас» были сняты с вооружения в середине 1970-х годов, с появлением в ВМС Испании более современных эсминцев, лишь «Интрепидо» оставался в строю до 1982 года.

Водоизмещение: 1106 т стандартное, 1474 т полное

Энергетическая установка: 3 котла, 2 турбины типа «Рато-Бретань»

Представители

Литература 
 

Эскадренные миноносцы типа «Аудас»